Сборная Швеции по хоккею с мячом — представляет Швецию на международных соревнованиях по хоккею с мячом. Вторая по титулованности национальная сборная по хоккею с мячом после сборной СССР/России.

История 
Первый матч сборная провела 23 февраля 1919 года против команды Финляндии в Хельсинки и уступила — 1:4.

Участвовала во всех без исключения чемпионатах мира с 1957 года, где не опускалась ниже третьего места. Впервые выиграла мировое первенство в 1981 году в Хабаровске.

В 1952 году выиграла внеконкурсный турнир на Зимних Олимпийских играх в Осло.

Рекордсмен сборной по проведённым матчам — Пер Фосхауг (129).

Главные тренеры

Состав

Состав на чемпионате мира 2015 года .

Состав на чемпионате мира 2016 года .

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной Швеции на чемпионате мира 2009

Швеция
Хоккей с мячом